Миливој/е/ Анђелковић је име које се односи на више особа:
 Миливоје Анђелковић Кајафа (1868–1940), српски пешадијски пуковник
 Миливој Анђелковић (1940), српски књижевник